Монастырское — название населённых пунктов:

Россия 
 Монастырское — село в Юрьянском районе Кировской области.
 Монастырское — деревня в Островском районе Костромской области.
 Монастырское — село в составе города Саранск Мордовии.
 Монастырское — село в Кузнецком районе Пензенской области.
 Монастырское — село в Спасском районе Пензенской области.
 Монастырское — село в Калининском районе Саратовской области.
 Монастырское — село в Тетюшском районе Татарстана.
 Монастырское — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Монастырское — прежнее (до 1917) наименование города Туруханска.
 Монастырское — прежнее (до 1923 года) название села Калинино Нерчинского района Забайкальского края.
 Монастырское — прежнее (до 1962 года) название села Кировское в Алапаевском районе Свердловской области.
 Монастырское — ныне город Прокопьевск.

Украина 
Монастырское (до 2016 г. — Марксово) — село в Немировском районе Винницкой области.
Монастырское (до 2016 г. — Ударник) — посёлок в Бериславском районе Херсонской области.
Монастырское — прежнее (до 1961 года) название села Вербовка Бахмачского района Черниговской области.

Другое 
 Монастырское — озеро в Плесецком районе Архангельской области близ деревни Монастырь.
 Монастырское — озеро в Онежском районе Архангельской области.
 Монастырское — озеро в Каргопольском районе Архангельской области.
 Монастырское — озеро в Красноярском крае.

См. также 
 Монастырское озеро
 
 
 
 
 
 Новомонастырское